Il singolare dell'U.S. Pro Indoor 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Grant Stafford.

Pete Sampras ha battuto in finale 5–7, 7–6 (7–4), 6–3 Patrick Rafter.

Teste di serie

  Pete Sampras (campione)
  Jim Courier (secondo turno)
  Paul Haarhuis (secondo turno)
 n/a

  Jason Stoltenberg (primo turno)
  Todd Woodbridge (secondo turno)
  Alex O'Brien (primo turno)
  Greg Rusedski (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

U.S. Pro Indoor 1997
ATP Tour 1997